Варзиев — осетинская фамилия.

Известные носители:
 Варзиев, Тамерлан Эльбрусович (род. 1978) — российский футболист.
 Варзиев, Хаджисмел Петрович (1938—2011) — советский и российский хореограф, балетмейстер.